Pierre Martinez (v. 1530-1594), hébraïsant français ;
 Pierre Martinez (1942-), policier français ;
 Pierre Martinez (1948-), linguiste français.